Das PSA Masters 2002 fand vom 23. bis 28. April 2002 in Doha, Katar statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und mit 100.000 US-Dollar dotiert.
 
Jonathon Power verteidigte erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr. An Position drei gesetzt besiegte im Halbfinale zunächst Peter Nicol in fünf Sätzen, ehe er im Endspiel Stewart Boswell mit 15:10, 15:7, 8:15 und 15:13 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2001/02
2002
Squashturnier in Doha